Csehország
 Nový Dvůr, település a Nymburki járásban
 Nový Dvůr, Bělá nad Radbuzou településrésze a Domažlicei járásban
 Nový Dvůr, Bor településrésze a Tachovi járásban
 Nový Dvůr, Chrášťany településrésze a Rakovníki járásban
 Nový Dvůr, Číhaň településrésze a Klatovyi járásban
 Nový Dvůr, Čimelice településrésze a Píseki járásban
 Nový Dvůr, Heřmanova Huť településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Nový Dvůr, Hořičky településrésze a Náchodi járásban
 Nový Dvůr, Jaroměřice településrésze a Svitavyi járásban
 Nový Dvůr, Kámen településrésze a Pelhřimovi járásban
 Nový Dvůr, Kejžlice településrésze a Pelhřimovi járásban
 Nový Dvůr, Kout na Šumavě településrésze a Domažlicei járásban
 Nový Dvůr, Myslív településrésze a Nová Ves u Chotěboře járásban
 Nový Dvůr, Nová Ves u Chotěboře településrésze a Havlíčkův Brod- járásban
 Nový Dvůr, Petrovice településrésze az Ústí nad Labem-i járásban
 Nový Dvůr, Písek településrésze a Píseki járásban
 Nový Dvůr, Podhořany u Ronova településrésze a Chrudimi járásban
 Nový Dvůr, Řeřichy településrésze a Rakovníki járásban
 Nový Dvůr, Stěbořice településrésze az Opavai járásban
 Nový Dvůr, Teplice nad Metují településrésze a Náchodi járásban
 Nový Dvůr, Veverská Bítýška településrésze a Brno-vidéki járásban
 Nový Dvůr, Zdíkov településrésze a Prachaticei járásban
 Nový Dvůr, Žihle településrésze a Észak-plzeňi járásban